Gruda est un toponyme qui peut désigner :
 Gruda, une localité de Croatie située dans la municipalité de Konavle, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
 Gruda, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Danilovgrad ;
 Gruda, village polonais de la voïvodie de Varmie-Mazurie, dans le powiat de Bartoszyce ;
 Gruda, village polonais de la voïvodie de Varmie-Mazurie, dans le powiat d'Ostróda ;
 le mont Gruda, un sommet des monts Zlatibor, en Serbie.

Voir aussi 
 Sandrine Gruda, joueuse de basket-ball
 Grude (homonymie)

Homonymie de localités